

Personnalités 

  (1889-1982), éducatrice américaine ;
  (1874-1956), actrice canadienne ;
  (1925-2006), homme politique allemand ;
 Holbrook Blinn (1872-1928), acteur américain ;
 James Blinn (né en 1949), chercheur et informaticien américain, infographiste ;
 William Blinn (1937-2020), scénariste et producteur américain.

Voir aussi